Marc Licini Cras Dives (en llatí Marcus Licinius M. F. Crassus Dives) va ser un militar romà que va ocupar el consolat juntament amb Octavi August l'any 30 aC.

Pertanyia a la gens Licínia, una antiga família romana d'origen plebeu. Era fill de Publi Licini Cras Dives (Publius Licinius Crassus Dives) i net del triumvir Marc Licini Cras Dives I (Marcus Licinius P. F. M. N. Crassus Dives). L'any 29 aC va ser procònsol a Macedònia on va combatre amb èxit contra les tribus de la frontera. De l'any 13 aC al 10 aC va ser governador de la Tarraconense.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 20 aC
Procònsols
Gens Licínia
Governadors romans de la Tarraconense